Кирха Святой Марии — лютеранская церковь:

 Кирха Святой Марии в Санкт-Петербурге — лютеранская церковь в Санкт-Петербурге, центр прихода Пиетари () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святой Марии в Шпанькове — лютеранская церковь в деревне Шпаньково, бывший центр прихода Спанккова () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии
 Кирха Святой Марии в Лахте — лютеранская церковь в посёлке Лахта, бывший центр прихода Лахти () Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
 Кирха Святой Марии в Томске — лютеранская церковь в городе Томск, приход Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви
 Кирха Святой Марии в Ульяновске — лютеранская церковь в городе Ульяновск, главная церковь Ульяновско-Самарского пробства ЕЛКРАС.
 Кирха Святой Марии в Перми — лютеранская церковь Евангелическо-лютеранской общины города Пермь.